Tell Me Where It Hurts (ER), een aflevering van ER
Tell Me Where It Hurts (1974), een film uit 1974
Tell Me Where It Hurts (Diane Warren), een lied van Diane Warren
Tell Me Where It Hurts (Garbage), een lied van Garbage